Царица ночи может означать:
 Персонаж оперы Моцарта «Волшебная флейта» по либретто Эмануэля Шиканедера (1791). См. также Волшебная флейта (значения).
 Древневавилонский рельеф Берни, изображающий неидентифицированную богиню с чертами хищной птицы.
 Кактус, имеющий ботаническое название Селеницереус крупноцветковый (латин. Selenicereus grandiflora — грандифлора) и известный образованием красивых крупных цветков, раскрывающихся на одну ночь. Примечание: Некоторые другие виды данного семейства (прежде всего - Selenicereus pteranthus (птерантус)) также имеют крупные красивые цветы, раскрывающиеся на одну ночь, что позволило называть их также «Царицей ночи» или «Принцессой ночи» либо "Лунными кактусами" (англ. Moonlight cacti - обо всем семействе ).

Примечания